I. (Jámbor) Lajos frank király és római császár (778–840)
 I. Lajos, Blois grófja (1172–1205)
 I. Lajos, Bourbon hercege (1279–1341)
 I. Lajos navarrai király (1289–1316), X. Lajos néven francia király
 I. Lajos flamand gróf (1304–1346)
 I. (Nagy) Lajos magyar és lengyel király (1326–1382)
 I. Lajos szicíliai király (1337/38–1355)
 I. Lajos címzetes nápolyi király (1339–1384)
 I. Lajos orléans-i herceg (1372–1407)
 I. Lajos savoyai herceg (1413–1465)
 I. Lajos spanyol király (1707–1724)
 I. Lajos hesseni nagyherceg (1753–1830), X. Lajos néven hessen–darmstadti őrgróf
 I. Lajos badeni nagyherceg (1763–1830)
 I. Lajos etruriai király (1773–1803)
 I. Lajos holland király (1778–1846)
 I. Lajos bajor király (1786–1868)
 I. Lajos portugál király (1838–1889)

Hasonló
 I. Lajos Fülöp francia király (1773–1850)